Чугу́евский райо́н — административно-территориальная единица (район) в Приморском крае России. В рамках организации местного самоуправления ему соответствует муниципальное образование Чугуевский муниципальный округ (с 2004 до 2019 гг. — муниципальный район).

Административный центр — село Чугуевка.

География 
Чугуевский район расположен в центре Приморского края. Площадь территории составляет 12 350 км².

Через Чугуевский район с юга на север протягивается долина верхнего течения р. Уссури. С востока к ней примыкают долины крупных притоков — Павловки и Журавлёвки. Ширина долины Уссури достигает 5 км, притоков — не более 3 км. Вся остальная территория за пределами крупных долин представляет собой пересечённую местность, покрытую широколиственными, смешанными и хвойными лесами. На высотах более 1600 м распространены горные тундры. В целом, высота гор возрастает с северо-запада на юго-восток района. Высшая точка Чугуевского района, гора Облачная, находится на юго-востоке, вблизи главного водораздела Сихотэ-Алиня. Её высота составляет 1 854,6 м — это вторая по высоте вершина в Приморском крае. Самая низкая точка района — урез реки Уссури на уровне 133 м.

Часть территории расположена в предгорьях Сихотэ-Алиня, где находится ареал редких растений, некоторые из которых — эндемики.

Реки района 
Почти всю территорию района занимает бассейн реки Уссури. На Уссури стоят сёла Ясное, Тополевый, Архиповка, Верхняя Бреевка, Булыга-Фадеево, Соколовка, административный центр Чугуевка, Новочугуевка, Новомихайловка, Каменка, Варпаховка (протоки Уссури) и Кокшаровка. Остальные населённые пункты района стоят на её притоках.

Левые притоки Уссури:

Правые притоки Уссури:

История 
Большинство сёл Чугуевского района основано в начале XX века переселенцами из центральных районов России и Украины.

В годы Гражданской войны Чугуевский район прославился партизанским движением за власть Советов на Дальнем Востоке.

Чугуевский район с центром в селе Чугуевке образован Постановлением Дальневосточного крайисполкома от 23 марта 1935 года № 390. На территории района в то время находилось 37 населённых пунктов.

Население 

Количество родившихся и умерших (абсолютные цифры)

Населённые пункты 
В Чугуевском районе (муниципальном округе) 32 населённых пункта (все — сельские с категорией села).

Муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления в границах района функционирует Чугуевский муниципальный округ (с 2004 до 2019 гг. — Чугуевский муниципальный район).

В составе образованного в декабре 2004 года муниципального района были созданы 8 муниципальных образований со статусом сельского поселения. Законом от 29 июня 2010 года были упразднены Березовское, Бреевское, Уборкинское сельские поселения (включены в Чугуевское сельское поселение), Заветненское и Самарское (включены в Кокшаровское сельское поселение). С июля 2010 до декабря 2019 гг. в муниципальный район входили три сельских поселения:

К 1 января 2020 года все сельские поселения были упразднены и вместе со всем муниципальным районом преобразованы путём их объединения в муниципальный округ.

Экономика 

Лесная и лесоперерабатывающая промышленность — наиболее развитая отрасль района. В западных частях района хорошо развито сельское хозяйство, особенно мясо-молочное скотоводство.

Другие отрасли промышленности: пищевая, полиграфия, добыча полезных ископаемых.

На начало 2013 года в районе зарегистрировано 272 предприятия и организации всех видов деятельности: лесного и сельского хозяйства, строительства и торговли, образования и здравоохранения, прочие предприятия.

Более 80,0 % объёма производства сельскохозяйственной продукции приходится на население и частные хозяйства. За счёт домашних хозяйств полностью удовлетворена потребность населения в картофеле.

Климат, несмотря на увеличение посевных площадей, оказывает существенное влияние на сбор продукции растениеводства. Засуха или обильные дожди, подтопление угодий или наводнения в период уборки зерновых и картофеля, происходят в долине реки Уссури достаточно часто.

Транспорт и связь 

Рядом с селом Чугуевка расположена железнодорожная станция Новочугуевка Дальневосточной железной дороги. 1 декабря 2018 года, возобновилось железнодорожное сообщение между Новочугуевкой и Владивостоком, прерванное более восьми лет назад.

Чугуевский район связан междугородним автобусным сообщением с Кавалерово, Дальнегорском, Спасск-Дальним, Уссурийском, Владивостоком. Пассажирские перевозки между сёлами района производятся по 16 маршрутам.

В Чугуевском районе работают операторы сотовой связи — МТС, МегаФон, Билайн (ранее НТК) и Ростелеком (ранее Акос).

Культура 
В 2012 году в районе работали 20 школ, три учреждения культуры.

В 2012 году жители района отмечали юбилей села Пшеницыно (основано в 1912 г.), сёл Цветковка и Новомихайловка, основанных в 1907 году, села Верхняя Бреевка (основано в 1927 г.).

Известные уроженцы 
 Гуртовой, Николай Павлович  (13.06.1919—03.01.1995) — кавалер ордена Славы трёх степеней.
 В Чугуевке прошли детские и юношеские годы писателя Александра Фадеева.
 Миненко, Александр Тимофеевич (25 июля 1948 года — 29 декабря 2010 года) — советский и российский военачальник, генерал-майор, начальник Уссурийского Суворовского военного училища с 1992 по 2008 год.

Достопримечательности 

В 85 км от села Чугуевка проходит граница Национального парка «Зов Тигра», который образован на стыке Чугуевского, Лазовского и Ольгинского районов. Здесь находится высшая точка района и шестая по высоте вершина Сихотэ-Алиня — гора Облачная (1854 м), а также гора Снежная, на склонах которой берёт начало Уссури — главная река Приморья, и Чугуевского района в частности. Здесь же истоки Милоградовки, впадающей в бухту Милоградовку Японского моря. На одной из скал есть барельеф В. К. Арсеньева.

Вблизи села Кокшаровка есть природные радоновые источники.

В 55 км от Чугуевки находится село Архиповка, основанное старообрядцами в 1908 году. Жители села сохранили многие традиции своих предков.

Ссылки 
 
 История названия поселений в Чугуевском районе

Примечания 

Чугуевский район Приморского края
Муниципальные районы, упразднённые в 2019 году